DeCovan Kadell Brown (n. 1968), cestista, allenatore di pallacanestro e commentatore sportivo statunitense
 Daniel Harris Brown (n. 1984), cestista statunitense
 Dorris Alexander Brown (1908-2002), scrittore e storico statunitense
 Dee L. Brown, politico statunitense
 Dee Brown (baseball), giocatore di baseball statunitense
 Dee Brown (football americano), giocatore di football americano statunitense